Amistades peligrosas puede referirse a:

 Amistades peligrosas (dúo), un dúo musical español.
Amistades peligrosas (serie de televisión), serie de televisión española.
Las amistades peligrosas.